Bernard Loder (1849-1935), Nederlands rechtsgeleerde
 Edward James Loder (1809-1865), Brits componist en pianist
 Eric Loder (1952), Zwitsers wielrenner
 Herman Albert Loder (1857-1900), Nederlands ondernemer
 Thierry Loder (1975), Frans wielrenner